Малое Лопатино — название населённых пунктов в России:

 Малое Лопатино — деревня в Уренском районе Нижегородской области.
 Малое Лопатино — бывшая деревня в Большесельском районе Ярославской области.